Juan de Pareja puede referirse a:
Juan de Pareja (pintor) (c.1610-1670), fue un pintor barroco español de origen morisco y esclavo de Velázquez, en cuyo taller se formó.
Retrato de Juan de Pareja, retrato del anterior pintado por Diego Velázquez, conservado en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.